Töplitz bezeichnet Ortsnamen:
 Ortsteil Töplitz (Werder) (Alt- und Neu Töplitz) der Stadt Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg und die dazugehörige Insel Töplitz (Insel)
 deutscher Name der Stadt Toplița im Kreis Harghita in Siebenbürgen, Rumänien
 deutscher Name von Topleț im Banat, Rumänien
 eine der früheren Schreibweisen von Teplice (deutsch später Teplitz), einer Stadt in Tschechien
 deutscher Name der Ortschaft Dolenjske Toplice in Slowenien
 Lázně Teplice nad Bečvou, Ortslage von Teplice nad Bečvou, Tschechien

Siehe auch:
 Toeplitz